Ulrich Luft ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Luft (Ägyptologe) (* 1941), deutscher Ägyptologe 
 Ulrich Cameron Luft (1910–1991), deutsch-amerikanischer Physiologe und Hochschullehrer